Ба́джо может означать:

 Баджо — этническая группа, живущая в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.
 Баджо — язык этнической группы баджо.

Персоналии 
 Дино Баджо (род. 1971) — итальянский футболист.
 Роберто Баджо (род. 1967) — итальянский футболист.
 Себастьяно Баджо (1913—1993) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Эдди Баджо (род. 1974) — итальянский футболист, брат Роберто Баджо.